Гран-при Бразилии 2002 года — третий этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 2002 года. Прошёл на автодроме Интерлагос в Бразилии. Соревнования состоялись 31 марта 2002 года.



Гонка 

|}

 Лучший круг: Хуан Пабло Монтойя — 1:16,079
 Легенда футбола Пеле, исполнявший роль судьи на финише, дал отмашку клетчатым флагом не перед победителем, а перед ехавшим после него и отстававшим на 2 круга Такумой Сато.
 На утренней разминке перед гонкой во втором повороте трассы Ник Хайдфельд врезался в открытую дверь медицинского автомобиля, подъехавшего для эвакуации попавшего в аварию Энрике Бернольди.
 Михаэль Шумахер выступал на новой Ferrari F2002, в то время как его напарник Рубенс Баррикелло стартовал на прошлогодней модели Ferrari F2001.

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Бразилии